Озелла:
 Озелла — монета Венецианской республики.
 Озелла — итальянская команда Формулы-1.
 Озелла, Винченцо — создатель гоночной команды.